

Кирилловська сільська рада — сільське поселення, Земетчинський район, Пензенська область
 Кирилловська сільська рада — сільське поселення, Уфимський район, Башкортостан